Leskovica (Gorenja vas - Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas-Poljane
 Leskovica (Aleksandrovac), een plaats in de Servische gemeente Aleksandrovac
 Leskovica (Babušnica), een plaats in de Servische gemeente Babušnica